Чёрный клевер — японская аниме адаптация сёнэн-манги в стиле фэнтези, созданной Юки Табата. Созданием занимается студия Pierro, режиссер Тацуя Есихара. Премьера состоялась 3 октября 2017 года на TV Tokyo. Сценарий написал Казуюки Фудеясу, дизайн персонажей за Ицукой Такеда. Изначально планировалось 13 серий, но позднее сериал был продлён до 51. В феврале стало известно, что количество увеличили до 102 серий с трансляцией до октября 2019 года.А по итогу вышло 170 серий на 2022 год. На данный момент «Black Clover» насчитывает 26 музыкальных темы: по тринадцать открывающих и закрывающих.

Началом адаптации стала OVA, производством которой занималась студия Xebec. Премьера состоялась на мероприятии «Jump Festa 2016». Данная серия также идёт в комплекте с 11 томом манги. Вторая OVA серия была показана на «Jump Festa 2018». На сей раз производством занималась студия Pierro.

В декабре 2018 телеканал FAN объявил, что в течение 2019 года будет транслировать сериал в России. Начало трансляции запланировано на 13 мая.

На данный момент доступны для предзаказа Blu-Ray издания сериала вплоть до 102 серии. В каждом томе по десять серий.

2 октября 2019 сериал был продлен ещё на 51 эпизод, вплоть до 154 серии.

28 апреля 2020 сериал был приостановлен из-за COVID-19. Еженедельные трансляции были возобновлены 7 июля 2020 года.

В 2020 году сериал был продлён на четвертый год трансляции.

В феврале 2021 года было объявлено, что последний эпизод «Черного клевера» выйдет в эфир 30 марта 2021 года, а за ним последует «важное объявление».

Список серий

Примечания

Ссылки 
B